Termenul „Essig” se poate referi la:

În limba germană oțet
Essig (Swisttal), cartier din Swisttal
Nume de persoane
Christian Essig (* 1986), fotbalist german
Hermann Essig (1878–1918), dramaturg german
Rolf-Bernhard Essig (* 1963), literat german